Alexa Guarachi e Desirae Krawczyk erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Ashleigh Barty e Storm Sanders hanno sconfitto Darija Jurak Schreiber e Andreja Klepač con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (primo turno)

  Darija Jurak Schreiber /  Andreja Klepač (finale) 
  Coco Gauff /  Caty McNally (primo turno)

Wildcard 
  Priscilla Hon /  Charlotte Kempenaers-Pocz (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2022